Cedillo de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cedillo de la Torre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cedillo de la Torre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar